23 января 2001 года регулярный пассажирский рейс 448, который направлялся из Саны в Ходейду, пилотируемый капитаном Амером Анисом, был угнан. Boeing 727-2N8 кампании Yemenia вылетел из международного аэропорта Саны, совершив остановку в аэропорту Таиз-Аль-Джанад. На борту 101 человек - 91 пассажиров и 10 членов экипажа, среди пассажиров были посол США в Йемене, заместитель главы миссии США в Йемене и посол Йемена в США.

Через пятнадцать минут после взлёта человек, вооружённый пистолетом, потребовал лететь в Багдад (Ирак). В дополнение он утверждал, что в его чемодане спрятана взрывчатка. Лётный экипаж убедил угонщика сначала направиться в Джибути, чтобы заправиться достаточным количеством топлива для данного полёта.

Лайнер совершил аварийную посадку в международном аэропорту Джибути-Амбули, где лётчики во главе с капитаном воздушного судна Амером Анисом смогли обезоружить угонщика. Глава государственного департамента США Ричард Баучер назвал это «актом действительно потрясающего действия экипажа». Единственным пострадавшим оказался бортинженер, который был ранен во время стычки с террористом.

Угонщик оказался безработным иракцем, который пытался трудоустроиться за границей. В марте того же года преступника экстрадировали в Йемен, где приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Примечания 

2000-е годы в Джибути
Авиационные происшествия 2001 года
Угоны самолётов
Январь 2001 года
События 23 января
2000-е годы в Йемене